Abuín ist der Name von

 Uxío Abuín Ares (* 1991), spanischer Duathlet und Triathlet
 Enrique Abuín, Spanischer Delinquent	
 Avelino Abuín de Tembra (1931–2009), Spanischer Schriftsteller
 Abuín, Dena, Meaño, Ort in Galicien, Spanien	
 Abuín (Fluss) Fluss in der Provinz La Corogne, Spanien
 Cristóbal Peña Abuín (1872–1953), spanischer Militär	
 Dolores Abuín Martínez (* 1928), spanischer Politiker
 Maximino Pérez Abuín (* 1961), Schriftsteller